Hankel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hermann Hankel
 Marie Hankel
 Wilhelm Hankel
 Wilhelm Gottlieb Hankel